Die 59. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1955/56 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.

Nationalliga A 

|}

Nationalliga B 

|}

Schweizer Clubs im Europacup

Europapokal der Landesmeister

1. Runde 

|}

1956
Fußballsaison 1955/56